Stark County er navnet på 3 counties i USA:

 Stark County, Illinois
 Stark County, North Dakota
 Stark County, Ohio
 Starke County, Indiana